Bjarne Iversen – fondista norvegese
 Daniel Iversen – calciatore danese
 Diderik Iversen Tønseth – politico norvegese
 Egil Monn-Iversen – produttore cinematografico, musicista, direttore d'orchestra e compositore norvegese
 Emil Iversen – fondista norvegese
 Kjell Iversen – ex calciatore norvegese
 Knut Iversen – ex calciatore norvegese
 Nicolai Iversen – ex cestista danese
 Odd Iversen – calciatore norvegese
 Olaf Iversen – calciatore norvegese
 Ole Iversen – ginnasta norvegese
 Steffen Iversen – allenatore di calcio ed ex calciatore norvegese
 Trond Iversen – ex fondista norvegese